Les Deux Amies est un tableau, mesurant , peint par Henri de Toulouse-Lautrec en 1895. Il est conservé à la Fondation et Collection Emil G. Bührle de Zurich en Suisse.

Description 

Toulouse-Lautrec a réalisé à la fin du  plusieurs tableaux intitulés Les Deux Amies :
  Au lit (1892), gouache sur carton, , Fondation et Collection Emil G. Bührle
 Les Deux Amies (1895), gouache sur carton, , Fondation et Collection Emil G. Bührle

Notes et références

Voir aussi 
 Galerie Neue Meister

Liens externes 

Tableau de Henri de Toulouse-Lautrec
Tableau réalisé en 1895
Nu féminin
Lesbianisme dans la peinture
Œuvre conservée à la Fondation et Collection Emil G. Bührle
Lesbianisme en France